Wégria est le patronyme de plusieurs personnes :

 Victor Wégria (1936 - 2008) - footballeur belge
 Bernard Wégria (1963) - footballeur belge, fils de Victor Wégria